Джордж Мартін ()

 Джордж Генрі Мартін (1926 — 2016) — англійський музикант і музичний продюсер, що працював з групою «Бітлз» та іншими музичними гуртами.
 Джордж Мартін (1948) — американський письменник-фантаст.